św. Wenancjusz z Camerino (zm. 251 lub 253) – męczennik
 św. Wenancjusz z Delminium (zm. 257) – biskup Delminium, męczennik
 św. Wenancjusz Fortunat (ok. 530−ok. 600) − biskup Poitiers, poeta